Het Campeonato Brasiliense Segunda Divisão is de op een na hoogste voetbalklasse van de Braziliaanse federale district Brasília. De competitie werd in 1960 opgericht, één jaar na de oprichting van het Campeonato Brasiliense, de hoogste klasse. Het was een amateurcompetitie die na drie seizoenen afgevoerd werd. In 1997 voerde de FFDF de competitie opnieuw in als profdivisie. Van 2006 tot 2009 bestond er ook kort een Terceira Divisão, maar deze werd ontbonden.

Kampioenen

Amateurtijdperk
 1960 -  Sobradinho
 1961 -  Guanabara
 1962 - Niet gespeeld
 1963 -  Dínamo

Proftijdperk
 1997 -  Itapuã	
 1998 -  Ceilândia
 1999 -  Bosque
 2000 -  Brasiliense
 2001 -  Brasília
 2002 -  Dom Pedro II
 2003 -  Sobradinho
 2004 -  Paranoá
 2005 -  Capital
 2006 -  Esportivo Guará
 2007 -  Brazlândia
 2008 -  Brasília
 2009 -  Ceilandense
 2010 -  CFZ de Brasília
 2011 -  Brazlândia
 2012 -  Unaí Itapuá 
 2013 -  Formosa
 2014 -   Samambaia
 2015 -  Atlético Taguatinga
 2016 -  Dom Pedro Bandeirante
 2017 -  Bolamense
 2018 -  Capital
 2019 -  Paranoá
 2020 -   Samambaia
 2021 -  Paranoá
 2022 -  Samambaia

Eeuwige ranglijst
Clubs in het vet spelen in 2022 in de tweede divisie. 

Campeonato Brasiliense